Outfit est une chanson du chanteur Black M en duo avec Ledoc.

Il s'agit du premier extrait de son quatrième album "La Légende Black"

Génèse 
Pour marquer son grand retour, le chanteur sort son single Outfit avec Ledoc le 29 avril 2022, qui fait office comme premier extrait de son quatrième album La Légende Black.

Notes & références